Мария (Маня) Любомирова Милетич-Букурещлиева е българска учителка и литературен критик.

Биография 
Родена е през 1894 година в София в семейството на Любомир Милетич и Мария Шолц-Милетич. Жени се за Атанас (Начо) Андреев Букурещлиев, с когото имат син Андре. Умира на 14 януари 1973 година в Париж.

Автор е на изследването „Македония в българската поезия“ (МНИ, Печатница "П. Глушков", 1929 г.).

Родословие

Бележки 

Родени в София
Български просветни дейци
Български литературни критици
Починали в Париж